Петшак — фамилия.
 Петшак, Михал (род. 1989) — польский легкоатлет.
 Петшак, Тадеуш (1926—2014) — польский генерал и политик.